Lipia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lipia (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Lipia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Lipia (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov

LIPIA ist die Abkürzung für:

Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab; indonesisch für Institut für das Studium des Islams und der arabischen Sprache (in Jakarta)